Iola (Illinois)
Iola (Kansas)
Iola (Pennsylvania)
Iola (Texas)
Iola (Wisconsin)